Ženská dvouhra Livesport Prague Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček včetně šesti kvalifikantek a tří šťastných poražených. Obhájkyní byla rumunská světová devítka Simona Halepová, která do turnaje nezasáhla. Markéta Vondroušová odstoupila pro nutnost doléčení zraněného stehenního svalu před olympijskými hrami.
 
Nejvýše nasazená světová dvanáctka Petra Kvitová v úvodním kole podlehla 226. hráčce žebříčku Rebecce Šramkové ze Slovenska po třísetovém průběhu. Prohrála tak s nejníže postavenou tenistkou od červencového Rogers Cupu 2017, kdy nestačila na Sloane Stephensovou z konce první tisícovky, vracející se na okruh po operaci paty. Turnajová čtyřka Marie Bouzková na úvod podlehla Australance Storm Sandersové figurující na 141. příčce žebříčku. Ztratila tak desátý z předchozích třinácti zápasů. 

Vítězkou se stala druhá nasazená Češka Barbora Krejčíková, jež ve finále zdolala krajanku Terezu Martincovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–0. Od stavu gamů 1–2 získala zbylých jedenáct her zápasu. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Z předchozích 21 utkání vyhrála 20, čímž navázala na francouzské triumfy ze Štrasburku a Roland Garros. Celková suma 4 113 bodů ji poprvé posunula na 11. místo žebříčku, s minimální ztrátou 2 bodů na desátou Halepovou. Martincová odehrála na túře WTA první finále a bodový zisk znamenal postup o jedenáct míst na nové kariérní maximum, 67. příčku. 

Podesáté v historii WTA Tour se ve finále utkaly dvě Češky. Na Prague Open se tak stalo již v roce 2015. Krejčíková se stala čtvrtou českou šampionkou turnaje v rámci túry WTA (od 2015) a sedmou celkově.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Prague Open
WTA Tour 2021
Tenis v Česku v roce 2021